Stadttlaender ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Stadtlaender, deutsche Schriftstellerin
 Karl F. H. Stadtländer (1844–1916), Senator und Bürgermeister von Bremen